Алешковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Алешковская волость — в составе Костромской губернии, Чухломской уезд
 Алешковская волость — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии, Севский уезд
 Алешковская волость — в составе Таврической губернии, Днепровский уезд
 Алешковская волость — в составе Тамбовской губернии, Борисоглебский уезд
 Алешковская волость — в составе Тверской губернии, Бежецкий уезд